Kasteel De Aldenborgh was/is een kasteel gelegen aan het riviertje de Biest aan de noordkant van het oude Weert.

Bouwkundig
De oude burcht van de Van Horne's moet hebben gestaan waar nu de Paterskerk op de Biest staat. Hoe ze eruit heeft gezien weten we niet. Het omgebouwde klooster is van start gegaan in dit gebouw en er zullen ongetwijfeld slaapvertrekken bijgebouwd zijn, evenals een kerk. Het pand is meerdere malen verwoest geweest te beginnen in de Tachtigjarige Oorlog en in 1703, zodat van de huidige bebouwing slechts weinig echt oud is. In 2020 werd aan Kasteel De Aldenborgh een grafkelder gevonden waar Filips van Montmorency mogelijk werd begraven .

Eigenaren
De heren van (later graven) van Horn(e) (Graafschap Horn), waren eind 13e eeuw de stichters van het kasteel De Aldenborg. Na de bouw van een nieuw kasteel, Nijenborgh, in 1455 werd De Aldenborgh in 1461 afgestaan aan Franciscanen-Minderbroeders en omgebouwd tot een klooster.

Deze orde heeft het nog steeds in bezit; slechts in de Franse periode van 1794 tot 1836 is het staatsbezit geweest. Tegenwoordig is het een Klooster- en verzorgingstehuis onder de naam Hieronymus Bos.

Referenties 

Bouwwerk in Weert
Geschiedenis van Weert
Aldenborgh
Aldenborgh